Spruance ist der Familienname folgender Personen:

 Presley Spruance (1785–1863), US-amerikanischer Politiker
 Raymond A. Spruance (1886–1969), US-amerikanischer Admiral
 Trey Spruance (* 1969), US-amerikanischer Musiker

Spruance steht für:

 Spruance-Klasse, eine Klasse von Zerstörern der US-Marine
 USS Spruance (DD-963), einen Zerstörer der US-Marine
 USS Spruance (DDG-111), einen Zerstörer der US-Marine